Dominguense – abitanti di Coronel Domingos Soares
Dominguense – abitanti di São Domingos (Santa Catarina)
Dominguense – abitanti di São Domingos do Norte